Чемпионат Европы по прыжкам на батуте проводится один раз в два года, европейским гимнастическим союзом для прыгунов на батуте  европейских национальных федераций. Так же, параллельно проводится Чемпионат Европы среди юниоров (14-17 лет). Спортсмены выступают в таких дисциплинах как: прыжки на батуте, синхронные прыжки, прыжки на акробатической дорожке и прыжки на двойном мини-трампе.

Чемпионаты Европы

Медальный зачет
Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории

Прыжки на батуте, синхронные прыжки, командные соревнования

Мужчины (индивидуальное первенство)

Женщины (индивидуальное первенство)

Мужчины (синхронные прыжки)

Женщины (синхронные прыжки)

Мужчины (команда)

Женщины (команда)

Акробатическая дорожка (АКД)

Мужчины

Женщины

Мужчины (команда)

Женщины (команда)

Двойной минитрамп (ДМТ)

Мужчины

Женщины

Мужчины (команда)

Женщины (команда)

Ссылки 

прыжки на батуте
 Europäische Turnunion